Para a atração turística japonesa, veja Torre de Tóquio.

A Torre Tóquio e sua vizinha mais baixa, a Torre Yokohama, são edifícios de treinamento utilizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Ligações externas 
 A Torre no WikiMapia

Toquio
Corpos de bombeiros do Brasil
Construções do Distrito Federal (Brasil)